Relación y descripción de los Movimientos internos del Partido Revolucionario Febrerista desde la fundación de la Concentración Revolucionaria Febrerista en 1945 (predecesora del PRF) hasta la actualidad (se celebrará una Convención Nacional del PRF en septiembre de 2009).

Movimientos anteriores a 1951 
 Fe, Franco y Febrero (FFF): Los primeros datos que se conocen del mismo proviene de la Primavera Democrática, acontecimiento ocurrido en 1946. Luego, con la fundación del PRF en 1951, el movimiento sigo actuando por varios años más.

 Bloque de Defensa de la Revolución (BDR): creado inmediatamente después de la finalizada la guerra civil del 47, fundada en el exilio el 7 de diciembre de 1947. En su interior aglutinaba a dos sectores, uno Nacionalista Revolucionario y otro Socialista, imponiéndose esta mediante las urnas en la primera elección interna. Produciéndose luego una fragmentación ideológica entre los dos grupos:

 BDR: quedó apropiada por el grupo Nacionalista Revolucionario,
 Bloque Liberación o simplemente el "Bloque": aglutinaba al sector socialista.

 Frente de Izquierda Revolucionaria Febrerista (FIRF): su creación fue promovida por el Bloque, con la intención de articular a todos los sectores de izquierda del febrerismo.

 CRE Original, llamado también "Guion Verde": tuvo el apoyo de la CRF, estaba compuesto por el sector nacionalista revolucionario.
 CRE Izquierdista: conducido por el FIRF, mantenía en sus filas al grupo socialista.

Posteriores sectores o movimientos 
 Unidad y Revolución: movimiento que en 1957 editaron en Buenos Aires un documento de 47 págs. titulado "Bases para un programa de liberación nacional"

 Vanguardia Febrerista: liderado por Arnaldo Valdovinos formaron parte junto con el Club Liberal Alón de Buenos Aires, cuyo presidente era Juan José Rotela del comando guerriller0 denominado "Movimiento 14 de Mayo" que a partir diciembre de 1959 intento derrocar la dictadura de Alfredo Stroessner.

 Vanguardia Revolucionaria Febrerista: en 1971 editaron en Asunción un documento de 16 págs titulado: "Tesis políticas e ideológicas de la revolución nacional"

 Unidad y Modernidad para el Cambio: Data del año 1978. Fue el sector del febrerismo que antes del golpe del 2 y 3 de febrero de 1989 constituía una de las líneas fuertes dentro del partido, liderado por Euclides Acevedo, Adolfo Ferreiro, Ricardo Lugo y otros. Cuando Acevedo gana la presidencia del partido en 1988, este movimiento se convierte en la línea más importante del partido, luego con otras forma la coalición 17 de Febrero

 Caballero Gatti: línea interna que lleva el nombre de uno de sus líderes data del año 1983, Carlos Caballero Gatti, que en 1968 accedió a una bancada en el Parlamento. Esta corriente aglutina a personalidades tales como el Dr. Raimundo Careaga, Federico Robledo, Benigno Perrota, Perla Yore y otros. Está considerado dentro del partido como el grupo que sostiene las posturas socialistas más puras. En 1985, este movimiento integró la Multisectorial, contra Euclides Acevedo, que ya lideraba la corriente Unidad y Modernidad. Posteriormente al golpe de Estado del '89, pasó a formar parte la Coalición 17 de Febrero.

 Convergencia: de corte socialista, pero con una concepción más cercana al socialismo democrático, liderada por el Dr. Ignacio Iramain, Darío Bueno, Germán Marín y Diana Bañuelos. En 1985 junto al Grupo Histórico, Caballero Gatti y Convocatoria conforma la Multisectorial contra Unidad Y Modernidad. Luego del golpe de 1989 conformó la Coalición 17 de Febrero.

 Cooperativa: línea interna liderada por Carlos Benítez García que en 1985 se unió a la Multisectorial junto a los sectores de los Históricos, Caballero Gatti, Unidad y Modernidad.

 Unidad y Consolidación Institucional "Rafael Franco": sector que en el año 1985 publicó un documento propio de 12 pág. titulado "Bases programáticas"

 Movimiento al Socialismo: línea interna del partido que conformó después de golpe de 1989 la Colación 17 de Febrero.

 Movimiento Democrático Socialista (MDS): creado en 1988, sin fines electorales, siendo uno de sus fundadores y vocero Nils Candia Gini. Buscaba instalar la pureza de la socialdemocracia. Esta corriente fue alimentada por otros antiguos movimientos.

 Coalición 17 de Febrero: se conformó después del golpe de Estado del 3 de febrero de 1989. Estaba integrado por 5 agrupaciones partidarias: Unidad y Modernidad, liderada por Euclides Acevedo, el Grupo Histórico, liderada por Juan G. Granada, Caballero Gatti, liderada por Raimundo Careaga, Convergencia, liderada por el Dr. Ignacio Iramain y el M.A.S. liderada por el Dr. Carrillo. Todas estas agrupaciones apoyaron a Euclides Acevedo y compartieron el poder en todos los organismos partidarios. Se oponen a la Multisectorial Rafael Franco grupo que quedó afuera del aparato partidario al retirarse el 17 y 18 de marzo de 1990 de una Convención Partidaria.

 Multisectoriales del P.R.F.:La primera Multisectorial el Partido se conformó en 1985 con los grupos Históricos, Caballero Gatti, Convergencia, Cooperativa contra el grupo de Euclides Acevedo, Unidad y Modernidad.Luego del Golpe se conforma una segunda Multisectorial autodenominada Rafael Franco, que queda fuera del aparato partidario, conformada con los siguientes grupos: Movimiento Democrático Socialista liderado por el Dr. Báez Samaniego, Nicolas Morínigo, Nils Candia Gini y otros; Unidad y Modernidad Institucional, compuesto po el Dr. Manuel Rivarola, Ricardo Lugo, Luís Alonso, Oscar Gómez, Movimiento Independiente liderado por Adolfo Ferreria y varias grupos de base. La multisectorial Rafael Franco contó con un Comité Ejecutivo de 5 miembros y tuvo representación en el Parlamento Nacional.

 Sociedad Democrática y Socialista (JRF)

 Juventud para el Cambio (JRF)

 Unidad e Integración

 Movimiento Independiente

 Convergencia Renovadora para la Movilización

 17 de Febrero "Anselmo Jover Peralta"

 Grupo Histórico

 Generación Intermedia

 Poder Popular: liderada por Mirtha Torres Antúnez que en el 2003, se desempeñaba como vice pdta. 2.ª del partido, este movimiento fue el que postuló entre sus candidatos a Silvio Ferreira.

 Autoconvocatoria por las Internas ya en el PRF: fue una concertación interna conformada por el "F-17", "Fe Franco y Febrero" de Encarnación y los comités febreristas de Pedro Juan Caballero y de Trinidad que el 15 de septiembre del 2005 realizaron el descubrimiento una placa distintiva en el Solar de Rafael Franco ubicada en Asunción en la calle Itapúa 819 y complementaron el acto con un almuerzo de confraternidad entre simpatizantes y adherentes de "F-17", así como amigos del coronel Franco, delegados de la UPV Chaco, del Círculo de Jefes y Oficiales Retirados de las FF.AA. y de la ciudadanía en general. También en esa oportunidad se presentó un libro titulado "Bajo las garras del Águila Yanqui", de autoría del dirigente del F-17 Adrián Mora. El 23 de octubre del 2005 realizaron un almuerzo de confraternidad en la quinta de Darío Gómez Serrato, ubicada en la calle Primer Presidente 2562 con motivo de celebrarse el 109 aniversario del nacimiento del Cnel. Rafael Franco y 60 años de la fundación en Montevideo, Uruguay, de la CRF

 Alianza Febrerista para el Cambio Lugo 2008-2013 creado con fines electorales y liderados por Marcial Jiménez, preparó candidaturas para las internas realizadas en enero de 2008, luego retirándose de las mismas alegando "ciertas irregularides" en el proceso electoral, algo que nunca pudo ser confirmado.

 Reverdecer Febrerista: Ganó las elecciones internas que se realizaron el 20 de agosto de 2006, siendo uno de sus prominentes líderes Nils Candia Gini y el 6 de enero de 2006 fue la única lista presentada (previo retiro del movimiento Alianza Febrerista para el Cambio Lugo 2008-2013) para las elecciones internas para elegir candidatos que representen al partido, dentro de la Alianza Democrática Tricolor para competir él las elecciones generales del 20 de abril de 2008.

Movimientos existentes 
Leon Kare: movimiento que posee varios miembros en el C.E.N, Convencionales, Comités Regionales, Comités distritales y locales. Posee representantes tanto a nivel nacional como internacional, tales como los 
Cc Dr ing Ricardo Estigarribia"",
Cc Dr Arturo Rahi,
Cc Lic Adrian Mora Invernizzi,
Cc Dr Luis Alberto Mello Diaz,
Cc Lic Enrrique Sanchez,
Cc Mg Eduardo Pereiraentre otros cc 
 Sangre Joven: movimiento de reciente formación para las elecciones partidarias de 2010, que quiso presentar a Carlos Torres Monzón como candidato a presidente, y a Alcides Molinas como candidato a vicepresidente. Sin embargo, el movimiento se retiró de las elecciones alegando que no se daban las condiciones.

 Febrerismo por Siempre: movimiento formado para las elecciones partidarias de 2010, fundado por Ninfa Ramírez, Carlos María Ljubetic, Josefina Benítez, Fabián Valenti, Isidora Guzmán, Gustavo Da Silva, Gumercindo Adorno, entre otros dirigentes febreristas. Tiene como candidatos a Carlos María Ljubetic y Josefina Duarte de Benítez para presidente y vicepresidente del partido., que finalmente fueron elegidos debido al retiro del movimiento Sangre Joven.

 Referencias 

 Bibliografía 
 Céspedes Rufinelli, Roberto:El Febrerismo: Del movimiento al partido, 1936/1951'', Asunción, Luxe, 1983

Partido Revolucionario Febrerista